El Salto (span. für „der Sprung“) bezeichnet folgende Orte:

in Argentinien:
 El Salto (Mendoza), Ort in Argentinien
 El Salto (Misiones), Ort in Argentinien

in Bolivien:
 El Salto (Tarvita), Ort im Municipio Tarvita, Departamento Chuquisaca, Bolivien

in Ecuador:
 El Salto (Babahoyo), Parroquia urbana im Kanton Babahoyo, Provinz Los Ríos
 Ort in der Parroquia Cabo San Francisco, Kanton Muisne, Provinz Esmeraldas

in Mexiko:
 El Salto (Durango), Ort in Mexiko
 El Salto (Acapulco de Juárez), Ort im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 El Salto (Ayutla de los Libres), Ort im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 El Salto (Cuautepec), Ort im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 El Salto (Jalisco), Ort in Mexiko
 El Salto (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Municipio El Salto, Verwaltungseinheit des Bundesstaates Jalisco, Mexiko